Соревнования по волейболу на XVI Играх малых государств Европы проходили со 2 по 6 июня 2015 года в Рейкьявике (Исландия) с участием 4 мужских и 5 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Люксембурга, у женщин — сборная Черногории.

Команды-участницы

Мужчины 
 Исландия, Люксембург, Монако, Сан-Марино.

Женщины 
 Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Сан-Марино, Черногория.

Система проведения турнира 
4 команды-участницы турнира у мужчин и 5 у женщин провели однокруговые турниры, по результатам которого была определена итоговая расстановка мест. Первичным критерием при распределении мест является количество побед, затем — набранные очки, соотношение партий, соотношение игровых очков, результаты личных встреч.

За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победу 3:2 − 2, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Игровая арена 

Волейбольный турнир Игр проходил в крытой спортивной арене «Лёйгардалсхёдль» (Laugardalshöll), расположенной в центральной части Рейкьявика.

Арена открыта в 1965 году. Используется для проведения спортивных соревнований по волейболу, гандболу, баскетболу и лёгкой атлетике, а также в качестве концертного зала. Вместимость — 5,5 тысяч зрителей.

Результаты

Мужчины 

 3 июня: Сан-Марино — Монако 3:1 (26:24, 25:21, 20:25, 26:24); Люксембург — Исландия 3:2 (23:25, 25:22, 25:18, 19:25, 15:13).
 4 июня: Люксембург — Сан-Марино 3:1 (25:23, 18:25, 25:14, 25:12); Монако — Исландия 3:0 (25:22, 25:16, 25:22).
 5 июня: Люксембург — Монако 3:0 (25:17, 25:12, 25:14); Исландия — Сан-Марино 3:1 (26:24, 25:16, 19:25, 25:16).

Женщины 

Итоговые 2-е и 3-е места распределены по соотношению игровых очков: у Сан-Марино — 1,01; у Исландии 0,935. 

 2 июня: Черногория — Сан-Марино 3:0 (25:17, 25:21, 25:14); Исландия — Лихтенштейн 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).
 3 июня: Черногория — Люксембург 3:0 (25:14, 25:16, 25:14); Исландия — Сан-Марино 3:1 (25:20, 25:27, 25:22, 25:17).
 4 июня: Люксембург — Лихтенштейн 3:2 (25:19, 24:26, 25:23, 23:25, 15:13); Черногория — Исландия 3:0 (25:13, 25:13, 25:18).
 5 июня: Сан-Марино — Лихтенштейн 3:1 (25:20, 20:25, 25:11, 25:19); Люксембург — Исландия 3:1 (23:25, 25:18, 25:21, 25:18).
 6 июня: Черногория — Лихтенштейн 3:0 (25:11, 25:10, 25:18); Сан-Марино — Люксембург 3:0 (25:16, 25:17, 25:22).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
 : Доминик Юси, Оливье де Кастро, Камиль Рыхлицки, Арно Маро, Жиль Браас, Ян Люкс, Ральф Ленц, Стив Вебер, Тим Лавар, Шарель Хофман, Крис Цюйдберг, Роберт Томсичек. Главный тренер — Дитер Шоль.

 : Кьяртан Гретарссон, Лудвик Маттиассон, Кристьян Валдимарссон, Филип Шевчик, Маттиас Харальдссон, Теодор Дорвальдссон, Хафстейнн Валдимарссон, Валгейр Валгейрссон, Роберт Хлёдверссон, Эварр Биргиссон, Андрис Орловс, Александер Стефанссон. Главный тренер — Роджерио Понтичелли.

 : Марко Ронделли, Давид Дзондзини, Паоло Крочани, Алессандро Дженнари, Эмануэле Червеллини, Джошуа Кесслер, Федерико Тентони, Иван Стефанелли, Джулиано Вануччи, Андреа Лаццарини, Франческо Табарини, Маттео Дзондзини. Главный тренер — Стефано Машетти.

Женщины 
 : Татьяна Бокан, Ана Отасевич, Николета Перович, Елена Цвийович, Ивона Войводич, Мелиса Ценович, Эльза Хаджисалихович, Даниела Джакович, Драгана Перуничич, Мария Милович, Мария Бойович, Мария Сандич. Главный тренер — Владимир Милачич.

 : Саманта Гьярди, Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Элиза Ридольфи, Джулия Муччоли, Элиза Паренти, Кьяра Паренти, Элиза Вануччи, Валерия Бенвенути, Рэчел Штимац, Аллегра Пискалья, Анита Магалотти. Главный тренер — Луиджи Моролли.

 : Наталия Гозмина, Гудлёйг Вигфусдоттир, Хьёрдис Эйриксдоттир, Фьола Сваварсдоттир, Милена Апостолова, Карен Гуннардоттир, Бирта Бьёрнсдоттир, Лёйфей Сигмундсдоттир, Фрида Сигурдардоттир, Кристина Апостолова, Эрла Эйриксдоттир, Тельма Гретарсдоттир. Главный тренер — Даниэле Каприотти.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Игр 

Волейбол на Играх малых государств Европы
2015 год в волейболе